Ryu hace referencia a varios artículos:

Artes marciales
 Escuela de lucha de artes marciales (流, ryū);

Personajes de ficción
 Ryu (Street Fighter), personaje de videojuego 
 Ryu Hayabusa, personaje de Ninja Gaiden;
 El protagonista en la serie Breath of Fire;  
 Personaje de Akira, líder del grupo terrorista que tiene como objetivo sacar todo tipo de información y pruebas sobre Akira para obtener la energía absoluta;
 Un personaje de la serie de anime Shaman King.

Música
 RYU, cantante coreano;
 un miembro de los grupos de rap Fort Minor y Styles of Beyond llamado Ryan Patrick Maginn;

Además
 Ryuu, libro de Ryunosuke Akutagawa;
 en japonés, ryū (りゅう), se refiere a los dragones de la mitología japonesa;